Reginald Johnson puede hacer referencia a:

Reggie Johnson (1957-), deportista estadounidense.
Reginald VelJohnson (1952-), actor estadounidense.